L'édition 2013-2014 du Championnat du Portugal de rink hockey se joue du 26 octobre 2013 au  10 juin 2014. Le championnat regroupe 16 clubs.
L'AD Valongo remporte pour la première fois le titre.

Équipes

Saison régulière

Résultats

Classement 

|valign="top"|

|}

Barrages 
Les deux barragistes affrontent les deux dauphins de deuxième division.

|}

Références

Rink hockey 2013-2014
Compétition de rink hockey au Portugal
Rink hockey
Portugal